Bura kan avse

 Bura – en vind vid Adriatiska havet, se Bora
 Bura, Grekland – en antik grekisk stad i Achaia
 Bura (kortspel) – ett ryskt kortspel
 Bura, Tana River – en ort i distriktet Tana River, Kenya
 Bura, Taita-Taveta – en ort i distriktet Taita-Taveta, Kenya